Waldemar Pawlak byl premiérem Polska celkem dvakrát:

 První vláda Waldemara Pawlaka – neúspěšný pokus o sestavení vlády v roce 1992
 Druhá vláda Waldemara Pawlaka – koaliční vláda SLD a PSL v letech 1993 – 1995